Тім Метісон (; 31 грудня 1947) — американський актор, режисер та продюсер.

Біографія 
Тім Метісон народився 31 грудня 1947 року в Глендейлі, штат Каліфорнія. Почав зніматися з дитинства на телебаченні у серіалах «Вікно на головну вулицю» (1961) та «Залиште це Біверу» (1962). Озвучив головного персонажа у фантастичному мультсеріалі «Джонні Квест» (1964). Дебютом у кіно став фільм «Розлучення по-американськи» (1967). Разом з Куртом Расселлом зіграв у серіалі «У пошуках пригод» (1976). У 1978 році з'явився у фільмі «Звіринець», з Джоном Белуші.

Тім Метісон був одружений з акторкою Дженніфер Лік з 28 вересня 1968 по 1971 рік. Вдруге був одружений з Меган Мерфі Метісон з 29 червня 1985 по 2010 рік, народилося троє дітей: дочки Моллі (1986) та Емма (1988), і син Купер (1994).

Фільмографія

Актор

Режисер

Посилання 
 
 
 

Уродженці Глендейла (Каліфорнія)
Американські кіноактори
Американські телеактори
Американські актори озвучування
Телережисери США
Телепродюсери США
Діти-актори США
Актори, які зіграли роль Понтія Пилата